Пьетро Аббати Марескотти (; ) — итальянский математик. Член Академии сорока (с 1826). Член Академии наук и искусств Модены (с 1817).

Биография 
Происходил из знатной семьи Марескотти. Получил превосходное образование в области математики в Моденском университете.

В 1807 году был назначен советником Франческо IV д’Эсте, герцога Модены. Три года спустя стал министром экономики и образования, был ответственным за гидротехнические сооружения и городскую инфраструктуру герцогства.

Всю жизнь был дружен с П. Руффини, вместе с которым занимался математическими исследованиями.

Научная деятельность 
Работы П. Аббати Марескотти посвящены теории вероятностей и алгебре. В 1824 году исследовал проблему теории вероятностей. В теории ожиданий уточнил (1824) значение выражений, предложенных Я. И. Бернулли и несколько позже Ж. Л. Лангаржем.

Впервые дал строгое доказательство алгебраической неразрешимости уравнений степени выше четвёртой и показал, что аналогичное доказательство П. Руффини является точным лишь для уравнений пятой степени. Получил важные результаты в теории конечных групп.

Одновременно с П. Руффини разрабатывал теорию алгебраических уравнений, в которой важная роль отводилась доказательству неразрешимости в радикалах общего уравнения 5-й степени. Первый доказал т. н. теорему Лагранжа о том, что порядок подгруппы конечной группы является делителем порядка группы.

Работал над изучением простых чисел, Диофантова уравнения, соотношения между корнями и коэффициентами уравнения, декартовыми правилами для неполных уравнений и др.

Источники 
 Бородин А. И. Биографический словарь деятелей в области математики. — Киев, Радянська школа, 1979
 Бородин А. И. Математики Механики. — Киев, Наукова думка, 1983

Математики XVIII века
Математики XIX века
Математики Италии
Алгебраисты
Механики Италии
Персоналии:Модена